San Simon kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 San Simon, Pampanga, Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Mexiko 

 San Simón (ort i Mexiko, Hidalgo), Tepehuacán de Guerrero, 
 San Simón (ort i Mexiko, Tabasco), Nacajuca, 
 San Simón (ort i Mexiko, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, lat 26,06, long -107,13), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar